LFPI, sigle composé des quatre lettres L, F, P et I peut désigner :

Un lieu 
 L'Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux en France, dont le code est LFPI selon la liste de l'OACI ;

Une organisation 
 Le Groupe LFPI, La Financière Patrimoniale d'Investissement, société de capital-investissement.